Rojas kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexander Rojas
 Angela M. Rojas
 Isabel Rojas
 Teodoro Rojas

Robotskapade auktorsförkortningar